Соколи́нское (бывш. ) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 159,5 км перегона ст. Матросово — Блокпост 160 км линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Общие сведения 
Остановочный пункт территориально расположен  в восточной части посёлка Соколинское Советского городского поселения Выборгского района Ленинградской области. После реконструкции на остановочном пункте уложены две боковые заасфальтированные низкие посадочные платформы. На каждой платформе (в южных оконечностях) установлены по одному навесу от дождя, а также два информационных табло с расписанием и названием остановочного пункта. К централизованному освещению подключены установленные на опоры жёстких поперечин контактной сети современные светильники с лампами ДНаТ. Пассажирское здание и билетная касса на остановочном пункте отсутствует. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

История 
Станция Nuoraa была открыта 16 января 1925 года в составе второй очереди линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. До реконструкции старое деревянное здание вокзала выполняло функции жилого дома. Снесено.

Блокпост 160 км 
Раздельный пункт расположен на ординате 159,95 км. Блокпост разделяет однопутный участок со стороны Выборга и двухпутный — до путевого съезда возле новой платформы Матросово. На блокпосту расположен модуль электрической централизации, электрическая подстанция, а также улавливающий тупик. Пригородные поезда на блокпосту остановки не имеют.

Пассажирское сообщение 
По состоянию на 2019 год через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Зеленогорск — Выборг
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг — Санкт-Петербург — Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного Соколинское на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Соколинское на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Соколинское на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Соколинское на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.
 Расписание поездов 1938 года на участке Viipuri — Koivisto — Terijoki.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги